Francia
 Le Vermont – comune dei Vosgi
 Stati Uniti d'America
 Vermont – stato federato
 Vermont – villaggio della Contea di Fulton, Illinois
 Vermont – città della Contea di Dane, Wisconsin
 Sudafrica
 Vermont – città della Municipalità locale di Thaba Chweu, Mpumalanga
Vermont – città della Municipalità locale di Overstrand, Provincia del Capo Occidentale

Altro 
 Repubblica del Vermont – antico stato del Nord America